El Gran Premi de San Marino de motociclisme de 2013 fou la tretzena cursa de la temporada 2013 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Misano Adriatico Marco Simoncelli (Misano, Itàlia) el dia 15 de setembre de 2013.

Classificació

MotoGP

Moto2

Moto3 

San Marino
Edicions del Gran Premi de San Marino de motociclisme